Giovanni Francesco Brignole Sale (1582-1637) – 102º doge della Repubblica di Genova e primo re di Corsica.
 Giovanni Francesco Brignole Sale (1643-1694) – IV marchese di Groppoli.
 Giovanni Francesco Brignole Sale (1695-1760) – 158º doge della Repubblica di Genova e ultimo re di Corsica.